Макэкран, Джордж (род. 2000) — английский футболист.
 Макэкран, Джош (род. 1993) — английский футболист.